Kirkman ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Kirkman (urspr. Kirchmann) (* 1710–1792), englischer Cembalobauer von elsässischer Herkunft.

 Rick Kirkman (* 1953), US-amerikanischer Comiczeichner
 Robert Kirkman (* 1978), US-amerikanischer Comic-Autor
 Sidney Kirkman (1895–1982), britischer General
 Thomas Kirkman (1806–1895), englischer Mathematiker und Pfarrer

Kirkman ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Kirkman (Iowa)